Medusa (Meduza) – w mitologii greckiej jedna z gorgon
 Medusa (Meduza) – w mitologii greckiej córka Priama
 Medusa (Meduza) – w mitologii greckiej córka Stenelosa
 Medusa – planetoida o numerze katalogowym 149
 Medusa – album piosenkarki Annie Lennox
 Medusa – album zespołu Clan of Xymox
 Medusa – album zespołu Paradise Lost
 Medusa – album zespołu Trapeze
 Medusa – komputer
 Medusa – nazwa włoskich okrętów
 Medusa (1911) – włoski okręt podwodny
 Medusa – brytyjski zespół muzyczny

Zobacz też 
 Erebia medusa (górówka meduza) – gatunek motyla z rodziny rusałkowatych
 Meduza – strona ujednoznaczniająca